Hazánk, győri szépirodalmi és politikai folyóirat (1847–1848)
 Hazánk, pesti történelmi folyóirat (1858)
 Hazánk, pesti politikai napilap (1868–1869)
 Hazánk, győri politikai folyóirat (1880–1889)
 Hazánk, budapesti történelmi folyóirat (1884–1889)
 Hazánk, politikai lap (1893–?)
 Hazánk, folyóirat (1956–?)
 Hazánk, a Demokrata Néppárt, majd a Kereszténydemokrata Néppárt lapja

Jegyzetek